Las siglas AFE pueden referirse a:
La Administración de Ferrocarriles del Estado, ente autónomo de la República Oriental del Uruguay encargado del transporte ferroviario y del mantenimiento de la red ferroviaria uruguaya;
La Asociación de Futbolistas Españoles, organización que protege los derechos de los futbolistas de España;
La Asociación de Ferias Españolas, organización privada formada por instituciones, recintos y organizadores del sector ferial español.